Barva je pojem užívaný ve více významech:

 barva – označení vlnové délky viditelného světla, nebo kombinace
 barva (materiál) – nátěrová hmota, jejímž účelem je barvení, případně povrchová ochrana předmětů
 olejová barva
 barva zvuku – označení pro složení vyšších harmonických kmitočtů tónu v hudbě
 barva je označení jedné z vlastností kvarků
 barva je označení karet se stejným symbolem v některých karetních hrách (bridž, mariáš)
 přiznat barvu – české karetní rčení, přeneseně používané ve smyslu „odhalit podstatu“, „přiznat pravdu“ 
 Liturgická barva – v křesťanských církvích (ne ve všech) barva obřadního roucha, případně i liturgických předmětů, vztahující se k určitému svátku nebo období
 barva v mysliveckém slangu znamená krev postřeleného zvířete

jiné významy
 Barva (sopka) – sopka v Kostarice

Externí odkazy